Мария Лисицина:
 Лисицина, Мария — русская писательница, переводчица и поэтесса XIX века. 
 Лисицина, Мария Иосифовна (1921—2011) — советский и российский педагог; Герой Социалистического Труда.